Yuki o Yūki son romanizaciones de nombres japoneses. Pueden referirse a:

Lugares

Yūki, una ciudad de la prefectura de Ibaraki, en la isla de Honshū.
Yuki, pequeña población, ahora parte del distrito de Saeki en Hiroshima.
Yuki, pequeña población, ahora parte del distrito de Jinseki en Hiroshima.
Yuki, pequeña población de la prefectura de Tokushima, en la actualidad unida a Hiwasa para formar Minami.

Personas
 El Clan Yūki en el Japón del Siglo XIV.
 Kaori Yuki, mangaka activa desde 1987.
 Yuki Isoya cantante del grupo Judy and Mary, ahora en solitario.
 Yu~ki, antiguo bajista de la banda Visual kei Malice Mizer. 
 Yuki Furuta, miembro del Tribunal Supremo de Justicia japonés.
 Asuka Yūki, actriz pornográfica japonesa, nacida Arisa Shimizu.
 Yuki Kajiura, compositora japonesa de bandas sonoras para animación japonesa y videojuegos.
 Yuki Masuda, actriz de doblaje japonesa.
 Yuki Matsuoka, actriz de doblaje japonesa.
 Masami Yūki, alias de Shūji Satō, mangaka parte del grupo Headgear.
 Hiro Yūki, actor de doblaje japonés.
 Yuki Midorikawa, dibujante de manga y diseñadora de personajes.
 Yūki Satō, actor japonés.
 Kaida Yuki, actriz de doblaje japonesa.
 Yuki Yokosawa, yudoca japonesa.
 Yukio Mishima, nacido Kimitake Hiraoka, escritor y dramaturgo japonés.
 Yukie Nakama, actriz y cantante japonesa.
 YUKI, vocalista del dúo Bennie K.
 Yūki Yuki Masahiko , guitarra de la banda de rock Λucifer.
 YUUKI, teclista del grupo An Cafe desde 2007.
 Yuki, vocalista de del grupo Mix Speakers Inc
 Yuki Tsunoda, piloto de automovilismo japonés.

Anime, manga y videojuegos
 Yuki (The Last Blade), personaje del videojuego de lucha The Last Blade, que empuña una naginata.
 Yuki Eiri, personaje del manga Gravitation.
 Jaden Yuki personaje protagonista de Yu-Gi-Oh! GX.
 Yuki Nagato, personaje de Suzumiya Haruhi no Yūutsu.
 Yuki Sohma, personaje de Fruits Basket.
 Yukito Tsukishiro (Julian Star), personaje de Cardcaptor Sakura. 
 Yuki Cross, personaje de Vampire Knight.
 Yūki Kusakabe, personaje de ToHeart2.
 Yuki Amagi, personaje de Legendz.
 Yuki Mitani, personaje de Hikaru no Go.
 Yukino Miyazawa, personaje de Kareshi_Kanojo_no_Jijō.
 Yukiko Amagi, personaje de Shin Megami Tensei: Persona 4.
 Miyuki Takara, personaje de Lucky☆Star.
 Yuki, personaje de Galactik Football.
 Dylan Yuki o Yūki Setsu, personaje de Mirmo!.
 La familia Yūki en To Love-Ru.
Yuki, protagonista original del videojuego de SNK Neo Geo Battle Coliseum.
 Yukie Utsumi, personaje de la novela, película y manga Battle Royale.
 Shirayuki Mizore, personaje del manga y anime Rosario + Vampire y Rosario + Vampire season II
 Yuki Yagizawa, personaje del manga Shitsurakuen
 Yūki Onozawa, hermano pequeño de Mirai en el manga Tokyo Magnitude 8.0.
 Yuki, nombre de gata blanca y negra.
 Yukiteru Amano, personaje de Mirai Nikki.
 Yuki Takeya, protagonista del anime y manga Gakkou Gurashi.
 Kaai Yuki, Vocaloid femenina.
Yūki Yoshida, del anime y manga Given de Kizu Natsuki curiosidad de Yūki Yoshida es que le encantan las piñatas por eso hizo cosplay de una piñata

 Otros en ficción 
 Yuki-onna, la mujer de la nieve, es un espíritu o yōkai encontrado en el folclore japonés.
 Yuki Sonoda, personaje del webcomic Megatokyo.
 Nelly Yuki, personaje de las novelas Gossip Girl.
 Yuki Castelano, abogado italo-japonés de las novelas policíacas de James Patterson 4th of July y The 5th Horseman''.

Otros
 Yuki, tribu de nativos americanos de California.